White Plains puede referirse a:

Lugares
 White Plains (Carolina del Norte)
 White Plains (Nueva York)
 White Plains (Georgia)
 White Plains (Kentucky)
 White Plains (Maryland)
White Plains (condado de Springville, Carolina del Sur) listado en el NRHP en Carolina del Sur.
White Plains (Tennessee), listado en el NRHP en Tennessee.

Militar
 USS White Plains (CVE-66)
 USS White Plains (AFS-4)
 Batalla de White Plains, batalla cerca de White Plains, Nueva York.

Música
 White Plains (banda), banda británica de pop.